«8 Days of Christmas» — сингл 2002 року. Взятий з альбому 8 Days of Christmas (2001) американського гурту Destiny's Child.

Список композицій

Примітки 

Сингли Destiny's Child
Сингли 2002